Путря — страва з ячної крупи і солодкого квасу.

Персоналії 
 Путря Олександра Євгенівна (1977—1989) — українська художниця.
 Путря Юрій Петрович (1966—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Путря Андрій - український медіадіяч.

Примітки